

Personnes 
La famille de Blossac est une branche de la famille de La Bourdonnaye dont des membres ont porté le titre de baron puis de comte de Blossac : 
Louis de La Bourdonnaye (1627 - 1699), premier baron de Blossac
Jacques Renaud de La Bourdonnaye (1660 - 1724), son fils, premier à porter le titre de comte de Blossac
Louis Gabriel de La Bourdonnaye (1691 - 1729), fils du précédent, comte de Blossac, président à mortier du Parlement de Bretagne
Paul Esprit Marie de La Bourdonnaye (1716 - 1800), fils du précédent, comte de Blossac, intendant du Poitou de 1750 à 1784
Esprit Charles Clair de La Bourdonnaye (1752 - 1829), fils du précédent, comte de Blossac, maire de Rennes de 1808 à 1814
Charles Esprit Marie de la Bourdonnaye (1753 - 1840), fils de Paul Esprit, comte de Blossac, membre de la chambre des Pairs de 1826 à 1830
 Bernard de la Bourdonnaye-Blossac, connu comme Bernard Blossac (1917 à Neuilly-sur-Seine - 2001) illustrateur de mode d'après Guerre.

Lieux 
Le nom de Blossac a été donné à des sites et monuments, souvent liés à la famille ou à certains de ses membres :
le château de Blossac, le premier château familial construit en 1671 à Goven.
l'hôtel de Blossac, hôtel particulier de Rennes construit en 1728 par Louis Gabriel de La Bourdonnaye.
le parc de Blossac, jardin public de Poitiers créé en 1770 par Paul Esprit Marie de La Bourdonnaye.
le boulevard et la promenade de Blossac, principale place du centre-ville de Châtellerault.
l'ancien Manoir de Blossac à Bruz
lieu dit « La Gandonniere » à Bruz appartenant à la famille de La Bourdonnaye avant 1995.

Famille de La Bourdonnaye